Il capitano di Singapore (The Road to Mandalay) – film del 1926 diretto da Tod Browning
The Road to Mandalay  – film del 2016 diretto Midi Z
Eternity/The Road to Mandalay – singolo del 2001 di Robbie Williams